Nabi steht für:

 nabī, Prophet im Islam, siehe Prophetie #Islam
 den Wirbelsturm  Taifun Nabi (2005)
 ein Mitglied der Künstlergruppe Nabis (Künstler)

Nabi ist der Familienname folgender Personen:
 Awad Abdel Nabi (* 1953), ägyptischer Basketballspieler
 Heiki Nabi (* 1985), estnischer Ringer
 Mohammad Nabi (* 1985), afghanischer Cricketspieler
 Syed Nabi (* 1985), indischer Fußballspieler
 Tajima Nabi (1900–2018), japanische Altersrekordlerin 
 Widad Nabi (* 1985), kurdisch-syrische Lyrikerin
 Yusuf Nabi (1642–1712), osmanischer Dichter, siehe Nâbi

NABI steht als Abkürzung für:
 North American Bus Industries, US-amerikanischer Bushersteller

NaBi steht für:
 Natriumbikarbonat, veraltet für Natriumhydrogencarbonat (Natron)

Abkürzung